Авгу́стов () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Августовский повят, Подляское воеводство. Население — 6576 человек (на 2008 год). 0,66 % населения состоит из этнических русских, что самый высокий показатель во всей Польше.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бялобжеги
 Бернатки
 Бур
 Хомонтово
 Чарнуха
 Черкесы
 Габове-Гронды
 Глиниски
 Гуры
 Грабово
 Грабово-Колёнье
 Яблоньске
 Янувка
 Езёрки
 Кольница
 Комашувка
 Мазурки
 Миколаювек
 Наддавки
 Нетта-Друга
 Нетта-Фольварк
 Нетта-Первша
 Рутки-Нове
 Обуховизна
 Осовы-Гронд
 Понизе
 Поселяне
 Промиски
 Пруска-Мала
 Пруска-Велька
 Жеписки
 Старе-Рудки
 Стучанка
 Свидерек
 Топилувка
 Турувка
 Тварды-Руг
 Усьцянки
 Зелёне
 Жарново-Друге
 Жарново-Первше
 Жарново-Тшеце

Соседние гмины 
 Гмина Барглув-Косьцельны
 Гмина Калиново
 Гмина Новинка
 Гмина Пласка
 Гмина Рачки
 Гмина Штабин

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Подляского воеводства
Августовский повет